Regno Unito
 Culloden – villaggio della Scozia, presso cui è stata combattuta la battaglia di Culloden

 Stati Uniti d'America
 Culloden – città della Contea di Monroe, Georgia
 Culloden – census-designated place della Contea di Cabell, Virginia Occidentale